Een Engelse voornaam die verwijst naar Johannes de Doper. Volgende personen dragen deze naam:
 John Baptist Minder, Amerikaans bisschop
 Plaatsen
 St. John the Baptist Parish, een parish in de Verenigde Staten

Jongensnaam